Hamburger Gitter steht für:

 Absperrgitter, siehe Polizeigitter
 Hamburger Gitter (Film), deutscher Dokumentarfilm (2018)